een Romeins praenomen, zie Lucius (praenomen), inclusief een lijst van personen met dit praenomen.
 Lucius van Brittannië, een legendarische Britse koning uit de 2e eeuw;
 Lucius (heilige), een christelijke martelaar (†269)
 Paus Lucius I, paus van 253–254
 Paus Lucius II, paus van 1144–1145
 Paus Lucius III, paus van 1181–1185
 Theo Lucius, Nederlands profvoetballer
 Lucius Malfidus, de vader van Draco Malfidus, de aartsrivaal van Harry Potter
 Lucius (computerspel), een psychologisch horror-, adventure- en Stealth-spel
 Lucius (band), een indiepopband